Valea Iezreel (din , translit. ʿĒmeq Yīzrəʿēʿl), sau Marj ibn Amir (în ), cunoscută și sub numele de Valea Megiddo, este o câmpie fertilă mare și o vale interioară în Districtul de Nord din Israel. Se învecinează la nord cu zonele muntoase ale regiunii Galileea inferioară, la sud cu zonele muntoase samaritene, la vest și nord-vest cu lanțul Muntele Carmel și la est cu Valea Iordanului, cu Muntele Gilboa marcând întinderea sa sudică. Cea mai mare așezare din vale este orașul Afula, care se află în apropierea centrului său.

Etimologie

Valea Iezreel își ia numele de la orașul antic Tel Iezreel (cunoscut în ebraică ca Yizre'el; ; cunoscut în arabă ca  Zir'ēn, în ), care a fost situat pe un mic deal cu vedere la marginea de sud a văii. Cuvântul Jezreel provine din ebraică și înseamnă „Dumnezeu seamănă” sau „El seamănă”. Expresia „valea lui Iezreel” a fost uneori folosită pentru a se referi la partea centrală a văii, în jurul orașului Iezreel, în timp ce partea de sud-vest era cunoscută sub numele de „Valea Megiddo”, după orașul antic Megiddo, care se afla acolo. Zona a fost cunoscută sub numele de Câmpia Esdraelonului („Esdraelon” (Ἐσδρηλών) este redarea greacă a Jezreel). Numele arab Marj ibn Amir (în ) înseamnă „Luncile fiului lui Amir”.

Geologie
Valea a acționat cândva ca canalul prin care Marea Mediterană, la capătul nord-vestic al văii, se lega de Marea Galileii, de Valea Iordanului și, în cele din urmă, de Marea Moartă. În urmă cu aproximativ două milioane de ani, pe măsură ce pământul dintre Marea Mediterană și Valea Riftului Iordanului a crescut, această legătură a fost pierdută, iar inundațiile periodice din Marea Mediterană au încetat. Acest lucru a dus la faptul că Marea Moartă nu mai are o legătură cu oceanul și, în timp, din cauza unei evaporări mai mari decât a precipitațiilor plus afluxul apelor de suprafață, au devenit puternic saline. Marea Galileii, pe de altă parte, este formată din apă dulce.

Note

Legături externe

 Jezreel Valley Regional Project
 
 Geography of Israel: The Jezreel Valley on the Jewish Virtual Library
 The Jezreel Valley Museum

Văi din Israel
Regiuni din Israel
Văile Bibliei ebraice